Флаг Городи́щенского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом района, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Ныне действующий флаг утверждён 29 марта 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7602.

Описание 
«Флаг Городищенского муниципального района Волгоградской области представляет собой: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального района в синем, белом, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряный распростертый орёл, держащий в лапах золотое укрепление с пятью бастионами, заполненное червленью, внутри него накрест остриём вниз меч того же металла, сопровождаемый в главе золотым букетом из трёх цветков с листвою, в оконечности двумя пшеничными снопами того же металла».

Обоснование символики 
Орёл — высшее определяющее и указующее начало в геральдике. Способность летать и подниматься так высоко, чтобы превосходить низкие силы — символ высоты духа и духовного принципа, символ Иоанна Богослова и Вознесения Христа.

Три цветка символизируют три городских поселения района.

Число колосьев — количество муниципальных образований в составе района.

Пять бастионов — символ укрепления основанным Петром Великим. Ключ и меч — личный символ государя.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости и величия.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, неустрашимости.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, великодушия и справедливости.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и невинности.

История 
Первый флаг Городищенского муниципального района (до муниципальной реформы 2006 года — Городищенского района) был утверждён 27 февраля 2002 года решением Городищенской районной Думы № 171.

29 марта 2012 года, решением Городищенской районной Думы № 539, предыдущее решение было признано утратившим силу и был утверждён новый, ныне действующий, флаг муниципального образования.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное красное полотнище в пропорциях 2:3, продольно разделённое на четыре горизонтальные полосы: красную, золотистую, лазоревую и красную в соотношении 2:1:1:2.

На лицевой стороне флага в левом верхнем углу помещено изображение герба Городищенского района».

Обоснование символики 
Красный цвет полотнища флага района напоминает о цвете исторических эмблем царицынских полков, Государственного герба РСФСР и современного Государственного герба Российской Федерации, знамён Древней Руси и флагов советского периода и символизирует преемственность символов Городищенского района Волгоградской области, его славные традиции и историю.

Красный цвет является также символом мужества и стойкости жителей Городищенского района Волгоградской области во все периоды, их активности, решительности, солидарности и способности к самопожертвованию. Этот цвет считается символом гордости и свободы и напоминает, что Городищенская земля обильно полита кровью защитников Отечества.

Золотистая полоса на флаге района символизирует солнечный край, урожайность сельскохозяйственных культур. Золотистый цвет также служит символом богатства Городищенских земель, справедливости и великодушия.

Лазоревая полоса на флаге области напоминает о природно-географическом своеобразии Городищенского района и символизирует реки Дон и Волгу, пересекающие территорию Городищенского района, играющие большое значение в его жизни и развитии на протяжении всей истории. Лазоревый цвет является символом красоты, мягкости и величия.

Сочетание на флаге лазоревого косого креста с крестоположенными стерлядями символизирует принадлежность Городищенского района к Волгоградской области.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением роз
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением снопа